Sieben Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Myrmidon. Der Name bezieht sich auf die Myrmidonen der griechischen Mythologie.

HMS Myrmidon (1781) war ein hölzernes Segelschiff der sechsten Klasse mit 22 Kanonen und war zwischen 1781 und 1811 im Einsatz.
HMS Myrmidon (1813) war ein hölzernes Segelschiff der sechsten Klasse mit 20 Kanonen, lief 1813 vom Stapel und wurde 1823 abgebrochen.
HMS Myrmidon (1845) war ein aus Eisen gebautes Kanonenboot und zwischen 1845 und 1858 im Einsatz.
HMS Myrmidon (1867) war ein hölzernes Kanonenboot, lief 1867 vom Stapel, wurde als Forschungsschiff eingesetzt und 1889 verkauft.
HMS Myrmidon (1900) war ein Zerstörer, lief 1900 vom Stapel und sank 1917 nach Kollision mit einem Passagierschiff.
HMS Myrmidon (G90) war ein M-Klasse-Zerstörer, wurde 1942 von der polnischen Marine als ORP Orkan in Dienst gestellt und 1943 vom deutschen U-Boot U 378 versenkt.
HMS Myrmidon (1944) war ein Minensuchboot, wurde 1944 in Dienst gestellt und 1958 abgebrochen.

Myrmidon